Hannibal – imię męskie

Osoby 
 Hannibal (247 p.n.e. - 183 p.n.e.) – syn Hamilkara Barkasa, dowódca wojsk antycznej Kartaginy
 Hannibal Hamlin (1809-1891) – polityk amerykański
 Hannibal Goodwin (1822-1900) – anglikański ksiądz-wynalazca
 Hannibal Maria Di Francia (1851-1927) – włoski zakonnik katolicki
 Hannibal Lecter – postać fikcyjna

Miejscowości i gminy w USA 
 Hannibal – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Marion
 Hannibal – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Hannibal – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Hannibal – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Hannibal (ang. Hannibal Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego

Tytuły dzieł 
 Hannibal – film historyczny z 1959 roku
 Hannibal – powieść Thomasa Harrisa z 1999 roku
 Hannibal – film grozy z 2001 roku
 Hannibal. Po drugiej stronie maski – ujednoznacznienie
 Hannibal – serial telewizyjny od 2013
 Hannibal (album) – album polskiego rapera Abla

Inne 
 Operacja Hannibal — niemiecka ewakuacja wojsk i ludności z Prus Wschodnich w pierwszej połowie 1945 roku.